

Anno 
 740 o 740 a.C.

Codici 
 740 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di SFA Observatory, a Nacogdoches, nella contea omonima del Texas

Matematica 
 740 – numero